Osoby
 Sandy (właśc. Sandra Chambers) – brytyjska wokalistka

 Miejscowości w USA
 Sandy – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
 Sandy – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Sandy – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
 Gminy w USA
 Sandy (ang. Sandy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Sandy (ang. Sandy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Sandy (ang. Sandy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Sandy (ang. Sandy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 Sandy – miasto w hrabstwie Bedfordshire we wschodniej Anglii
 Huragany
 Sandy – huragan na północnym Atlantyku w sezonie 2012